Gerontius steht für:

Personen:
 Gerontius (Statthalter) († nach 365), Statthalter der römischen Provinz Ägypten
 Gerontius († 411), römischer General
 Gerontius von Cervia († 501), italienischer Geistlicher, Bischof von Cervia
 Gerontius von Moskau (1473–1489), Metropolit und Patriarch von Moskau

Werke:
 Gerontius (Roman), historischer Roman von James Hamilton-Paterson (1989)
 The Dream of Gerontius (Gedicht), Gedicht von John Henry Newman (1865)
 The Dream of Gerontius, Oratorium von Edward William Elgar (1900)

Sonstiges:
 Gerontius-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel, Antarktika

Siehe auch:
 Gerontios
 Geronticus, Ibisgattung
 Gerusia, Ältestenrat in Sparta